

Бронішовиці — село в гміні Отмухув Ниського повіту Опольського воєводства
 Бронішовиці — село в гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства